Синпхет Круайтхонг (, род. 22 августа 1995 года, дистрикт Чумпхон Бури, провинция Сурин, Таиланд) — тайский тяжелоатлет, выступающий в категории до 56 кг. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, призёр чемпионатов Азии (2015, 2016).

Биография 
Тяжёлой атлетикой стал заниматься по совету учителя в 13 лет в спортивной школе Накхонратчасима (Таиланд). Быстро прогрессировал. Через 3 года после начала тренировок в 2011 году победил на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юношей. 

В 2014 году на первом своем взрослом чемпионате мира в категории до 56 кг Синпхет Круайтхонг занял 8 место с результатом 266 кг.

Призёр чемпионатов Азии 2015 и 2016.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Синпхет Круайтхонг завоевал бронзовую медаль, показав 289 кг (132 кг рывок и 157 кг толчок) и установив национальный рекорд. Радость от победы была серьезно омрачена смертью бабушки спортсмена, которая слишком сильно переживала за внука.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты Таиланда
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года